HMAS Canberra — название трёх кораблей ВМС Австралии. Дано в честь столицы Австралии города Канберра.

 HMAS Canberra (D33) — тяжёлый крейсер. Спущен на воду в 1927 году. Потоплен в бою у острова Саво в 1942 году.
 HMAS Canberra (FFG 02) — фрегат УРО. Спущен на воду в 1978 году, списан в 2005 году.
 — универсальный десантный корабль-вертолётоносец. Спущен на воду в 2011 году.

См. также 
 USS Canberra (CA-70) — американский тяжёлый крейсер типа «Балтимор».